Кастеллар () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Кастеллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Castellar (homonymie)